Carlos Morales peut désigner :

 Carlos Morales Matos (1957-), joueur et entraîneur de basket-ball portoricain ;
 Carlos Morales (1968-), footballeur paraguayen ;
 Carlos Morales Quintana (1970-), architecte et sportif espagnol ;
 Carlos Morales Troncoso (1940-2014), homme politique dominicain.